Пица:

Топонимы 
 Пица — село в Сергачском районе Нижегородской области, расположенное на одноимённой реке Пица.
 Пица — река в России.
 Верхняя Пица — река в России, протекает в Республике Коми.
 Малая Пица — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Нижняя Пица — река в России, протекает в Архангельской области.

Галеры 
 «Пица» — галера Балтийского флота Российской империи 1714 года постройки, участник Северной войны.
 «Пица» — галера Балтийского флота Российской империи 1720 года постройки, участник Северной войны.
 «Пица» — галера Балтийского флота Российской империи 1726 года постройки.

Фамилия 
 Пица, Дан (род. 1938) — румынский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.